Bellflower kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bellflower (Californië)
Bellflower (Illinois)
Bellflower (Missouri)

Bellflower (film), een Amerikaanse film uit 2011